Zentner bedeutet:

 Zentner, eine alte Gewichtseinheit

Zentner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexi Zentner (* 1973), kanadischer Schriftsteller
 Christian Zentner (1938–2023), deutscher Historiker und Publizist, Sohn von Kurt Zentner
 Erica Zentner (* 1925), kanadische Geigerin und Musikpädagogin
 Georg Friedrich von Zentner (1752–1835), deutscher Rechtsgelehrter und Staatsmann
 Johannes Zentner (1903–1989), Schweizer Komponist
 Jorge Zentner (* 1953), argentinischer Comicautor
 Josef Zentner (Dombauhüttenmeister) (1892–1957), deutscher Dombauhüttenmeister zu Regensburg
 Josef Zentner (* 1952), deutscher Neurochirurg
 Karl Heinrich Zentner (1835–?), deutscher Jurist 
 Kurt Zentner (1903–1974), deutscher Redakteur und Publizist
 Kurt Zentner (Fußballspieler) (1921–2006), deutscher Fußballspieler 
 Robin Zentner (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Si Zentner (1917–2000), US-amerikanischer Posaunist und Bandleader
 Wilhelm Zentner (1893–1982), deutscher Schriftsteller und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Centnar
 Zehentner 
 Zehntner (Begriffsklärung)
 Zentherr, Gerichtsherr über ein Zentgericht